A szláv védelem megnyitás a sakkban, amely a következő lépésekkel indul:
1. d4 d5
2. c4 c6

Egyike a vezércsel ellen leggyakrabban alkalmazott védelmeknek.

Bár már 1590-ben is elemezték, behatóbban csak az 1920-as években kezdtek el foglalkozni vele. Nevét arról kapta, hogy sok szláv származású mester alkalmazta és fejlesztette tovább az elméletét, köztük Szemjon Alapin, Alekszandr Aljechin, Jefim Bogoljubov és Milan Vidmar. Nagy figyelmet kapott Aljechin és Max Euwe 1935-ben és 1937-ben vívott világbajnoki párosmérkőzésein. Az első 13 világbajnok közül 11-en játszották és különösen Euwe, Mihail Botvinnik és Vaszilij Szmiszlov.

Újabban Anand, Ivancsuk, Lautier, Short és más nemzetközi mesterek is szívesen alkalmazzák. Vlagyimir Kramnyik a 2006-os sakkvilágbajnokságon nyolc, sötéttel vívott játszmája közül hatban választotta a szláv védelmet (a másik kettőben a rokon félszláv védelmet). Elméleti irodalma hatalmas és kidolgozott.

A Sakkmegnyitások Enciklopédiája a D10–D19 kódok alatt tartja nyilván a szláv védelmű játszmákat.

Általános megfontolások 
Az elhárított vezércsel sok variációjában sötét három fő problémával szembesül:
 A vezéroldali sötét futó fejlesztése nehéz, mert gyakran blokkolja az e6-ra kerülő gyalog.
 A gyalogstruktúra támadási célpontokat nyújt világos számára, például az elhárított vezércsel csereváltozatában a kevesebb vezéroldali világos gyalog gyengítéseket kikényszerítő támadása.
 Világos gyakran játszik Fg5-öt, hogy lekösse a vezért fedő sötét huszárt f6-on és a kötés feloldása nehéz.
A szláv védelem ezeket a problémákat kezeli.

A vezérfutó kiszabadul, a gyalogstruktúra kiegyensúlyozott marad és Fg5 sem fenyegető, mert a helyén maradó e7 gyalog megelőzi a lekötést. Ha sötét később leveszi a világos cselgyalogot (…dxc4), a c6 támaszgyalog lehetőséget nyújt a …b5 gyaloghúzásra, ami azzal fenyeget, hogy sötét megtartja a nyert gyalogot vagy elűzi az azt már levevő világos figurát és tempót nyer a vezéroldali terjeszkedéshez.

Ugyanakkor sötét általában nem képes fejleszteni a vezérfutót, amíg fel nem adja a centrumot …dxc4-gyel, és a futó elmozdítása gyengeségeket hozhat létre a sötét vezérszárnyon. A c4 lépés tempót veszt.

Fő változatok 

A szláv védelem több különböző lépéssorrenddel is előállhat. Lehet 1.d4 d5 2.Hf3 Hf6 3.c4 c6, vagy 1.Hf3 d5 2.c4 c6 3.d4 Hf6 stb. A legfontosabb folytatások:
 3.Hc3 e5 (Winawer-ellencsel)
 3.Hc3 e6 (félszláv védelem)
 3.cxd5 cxd5 (szláv csereváltozat)
 3.Hf3 e6 (félszláv védelem)
 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 (fő vonal)
 4… a6
 4… dxc4 (elfogadott szláv)
 5.a4 (Alapin-változat)
 5… Ha6 (Szmiszlov-változat)
 5… e6 (Soultanbéieff-változat)
 5… Ff5 (cseh változat)
 6.e3 (holland változat)
 6.He5 (Krause-támadás)
 6.Hh4
 5… Fg4 (Steiner-változat)
 5.e3 (Aljechin-változat)
 5.e4 (Szláv csel)
 4… e6 (félszláv védelem)
 4… g6 (Schlechter-változat)
 3.Hf3 Hf6 4.e3 (visszautasított szláv)
A szláv csereváltozat keveset kínál sötétnek. A 3.cxd5 cxd5 után világosnak csak a lépéselőnye marad meg, a döntetlenközeli helyzet azonban sötétnek kevés esélyt kínál a nyerésre, kivéve, ha világos túl ambiciózus folytatást választ.

A változatok az ECO kódjai szerint

D10
A D10 kód alá az 1.d4 d5 2.c4 c6 lépések utáni ritkábban előforduló 3. lépést alkalmazó játszmákat sorolják.

Csereváltozat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5

Gyalogváltozat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3

Diemer-csel
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e4

Aljehin-támadás
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hc3 dxc4 4.e4

Winawer-ellencsel
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hc3 e5

Anti-Winawer
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hc3 e5 4.e4

D11
A D11 kód alá az 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 lépésekkel kezdődő játszmákat sorolják.

Bonet-csel
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Fg5

Breyer-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hbd2

A csendes változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.e3

Szláv futójáték
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Ff5

D12
A D12 kód alá az 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.e3 lépésekkel kezdődő játszmákat sorolják.

A Schallopp-védelem
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.e3 Ff5

Az amszterdami változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.e3 Ff5 5.cxd5 cxd5 6.Hc3

A rotterdami változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.e3 Ff5 5.cxd5 cxd5 6.Vb3

A Landau-változat
A rotterdami változat folyománya a Landau-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.e3 Ff5 5.cxd5 cxd5 6.Vb3 Vc8 7.Fd2 e6 8.Ha3

A Pin-védelem
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.e3 Fg4

D13
A D13 kód alá az 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.cxd5 lépésekkel kezdődő játszmákat sorolják, amely a csereváltozat nevet is viseli.

D14
A D14 kód alá az 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.cxd5 cXd5 5.Hc3 Hc6 6.Ff4 Ff5 lépésekkel kezdődő játszmákat sorolják, amely a szimmetrikus változat nevet is viseli.

Trifunov-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.cxd5 cXd5 5.Hc3 Hc6 6.Ff4 Ff5 7.e3 e6 8.Vb3 Fb4

D15
A D15 kód alá az 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 lépésekkel kezdődő játszmákat sorolják. Háromhuszáros változatnak is nevezik.

Kiterjesztett változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 c5

Kaméleon változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 a6

Schlechter-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 g6

Suchting-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 Vb6

Kéthuszáros támadás
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4

Aljehin-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.e3 b5 6.a4 b4

Geller–Tolus-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.e4

D16
A D16 kód alá az 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 lépésekkel kezdődő játszmákat sorolják. Alapin-változatnak is nevezik.

Szmiszlov-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ha6

Soultanbeieff-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 e6

Steiner-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Fg4

D17
A D17 kód alá az 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ff5 lépésekkel kezdődő játszmákat sorolják. Nyílt szláv védelemnek is nevezik.

Bled-támadás vagy Baarn-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.Hh4

Krause-támadás
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.He5

Carlsbad-változat
A Krause-támadás egyik folyománya
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.He5 Hbd7 7.Hxc4 Vc7 8.g3 e5

Fazekas-csel
A Krause-támadás másik folyománya
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.He5 Ha6 7.e4

Wiesbadeni változat
A Krause-támadás harmadik folyománya
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.He5 e6 7.f3 Fb4 8.e4

D18
A D18 kód alá az 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.e3 lépésekkel kezdődő játszmákat sorolják. Holland változatnak is nevezik.

Marshall–Lasker-változat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.e3 Ha6

D19
A D19 kód alá az 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.e3 e6 lépésekkel kezdődő játszmákat sorolják. Cseh változatnak is nevezik.

A főváltozat
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Hf3 Hf6 4.Hc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.e3 e6 7.Fxc4 Fb4 8.O-O O-O 9.Ve2

Jegyzetek

Források
A sakkmegnyitások elnevezései

Sakkmegnyitások